Парные соревнования по теннису на XVI летних Панамериканских играх прошли с 18 по 21 октября 2011 года на кортах Complejo Telcel de Tenis.

Общая информация 
Чемпионками турнира стала аргентинская пара в составе Марии Иригойен и Флоренсии Молинеро. На пути к титулу они обыграли двух других призёров турнира — колумбиек и американок. Аргентинский дуэт стал сильнейшим в данном разряде второй раз подряд и четвёртый раз за историю игр; больше побед только у американок, но их последний титул был завоёван ещё в 1991 году.

Ни одна из пар, ставших призёрами игр-2007 не принимала участия в турнире, однако Мариана Дуке-Мариньо и Тельяна Перейра принимали участие в турнире, но с другими партнёршами. Колумбийка даже смогла во второй раз попасть в медальную группу.

Впервые с 1987 года не попали в призёры представительницы Бразилии.

Призёры

Посев 
Все сеянные начинали турнир со второго круга.

  Мария Иригойен /  Флоренсия Молинеро (Титул, Золотая медаль)
  Ирина Фалькони /  Кристина Макхейл (Финал, Серебряная медаль)

<li>  Каталина Кастаньо /  Мариана Дуке-Мариньо (Полуфинал, Бронзовая медаль)
<li>  Тельяна Перейра /  Вивиан Сеньини (Полуфинал)

Ход турнира

Основной турнир

Матч за 3-е место

Ссылки 
 Сетка турнира 

Теннис на Панамериканских играх 2011